Anton Figl ist der Name folgender Personen:

* Anton Figl (Politiker) (1895–1963), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Anton Figl (Schauspieler) (* 1968), österreichischer Schauspieler